Александер Кристофф (, 5 июля 1987 года, Осло, Норвегия) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2018 года за команду . Бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2012 года. Серебряный призёр Чемпионата мира 2017 года в групповой гонке. Чемпиона Европы 2017 года в групповой гонке. Двукратный чемпион Норвегии в групповой гонке. Победитель четырех этапов Тур де Франс.

У Александра и его жены Марен четыре сына: Лео (16.11.2011), Лиам (23.06.2015) и близнецы Луи и Лука (13.05.2020).

Победы 

 2006
 Гран-при Гренландии — этапы 1 и 2
 2007
  — Чемпион Норвегии в групповой гонке
 2008
  — Чемпион Норвегии в критериуме
 Гран-при Рингерике — этап 4
 2009
  — Чемпион Норвегии до 23 в групповой гонке
 Гран-при Рингерике — этап 3
 2011
  — Чемпион Норвегии в групповой гонке
 2012
  Три дня Де-Панне — этап 3а и очковая классификация
  Олимпийские игры, групповая гонка — 3-е место
  Международная портовая классика — молодёжная классификация и 3-е место в общем зачёте
  Тур Дании — этап 4 и очковая классификация
 2013
 Тур Норвегии — этапы 1, 2 и 5
 Тур Швейцарии — этап 5
  Три дня Де-Панне — этап 3а и очковая классификация
  Тур Фьордов — этапы 2, 3 (ТТТ) и очковая классификация
 2014
 Тур Омана — этап 2
 Милан — Сан-Ремо
 Эшборн — Франкфурт
  Тур Норвегии — этапы 1, 5 и очковая классификация
  Тур Фьордов — этапы 2, 4, 5, генеральная и очковая классификации
 Тур де Франс — этапы 12 и 15
  Арктическая гонка Норвегии — этапы 2, 4 и очковая классификация
 Ваттенфаль Классик
 2015
  Тур Катара — этапы 2, 4, 5 и очковая классификация
 Тур Омана — этап 3
 Париж — Ницца — этап 1
  Три дня Де-Панне — этапы 1, 2, 3а, генеральная и очковая классификации
 Тур Фландрии
 Схелдепрейс
  Тур Норвегии — этапы 1, 2 и очковая классификация
  Тур Фьордов — этапы 1, 2, 3 и очковая классификация
 Гран-при кантона Аргау
 Тур Швейцарии — этап 7
  Арктическая гонка Норвегии — этап 1 и очковая классификация
 Гран-при Плуэ
2016
  Тур Катара — этап 2, 4 и 5 и очковая классификация
 Эшборн — Франкфурт
 Тур Омана — этап 3 и 6
 Три дня Де-Панне — этап 1
2017
  Чемпионат Европы
 Эшборн — Франкфурт
 Лондон — Суррей Классик
 Тур Омана
  Очковая классификация
 1-й на этапах 1, 4 и 6
 Этуаль де Бессеж
  Очковая классификация
 1-й на этапах 2
 1-й  Очковая классификация Тур Британии
 2-й  Чемпионат мира в групповой гонке
 2-й Гран-при Плуэ 
 3-й — Три дня Де-Панне
 1-й на этапе 2
  Очковая классификация
 4-й Арктическая гонка Норвегии
 1-й на этапе 2
 4-й Милан — Сан-Ремо
 4-й Классика Гамбурга
 5-й Тур Фландрии
2019
 3-й Эшборн — Франкфурт
2020
 Тур де Франс — этап 1

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте велокоманды Катюша

 
 

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Норвегии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года